Soembawa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sumbawa Besar, kabupatenhuvudort, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, 
 Pulau Sumbawa, ö, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar